Leontini ist
 ein Alternativname der Stadt Lentini

Leontini ist der Familienname von

 Guido Leontini (1927–1996), italienischer Schauspieler
 Innocenzo Leontini (* 1959), italienischer Politiker, MdEP